Rockferry е дебютният студиен албум на уелската певица Дъфи. Излиза 3 март 2008. От него излизат пет сингъла – Rockferry, Mercy, Warwick Avenue, Stepping Stone и Rain on Your Parade.

Песни 
 Rockferry – 4:14
 Warwick Avenue – 3:46
 Serious – 4:10
 Stepping Stone – 3:28
 Syrup & Honey – 3:18
 Hanging on Too Long – 3:56
 Mercy – 3:41
 Delayed Devotion – 2:57
 I'm Scared – 3:08
 Distant Dreamer – 5:05

Бонус песни 
 Save It for Your Prayers – 3:03
 Oh Boy – 2:28

Делукс издание 
 Диск 1
 Rockferry – 4:14
 Warwick Avenue – 3:46
 Serious – 4:10
 Stepping Stone – 3:28
 Syrup & Honey – 3:18
 Hanging on Too Long – 3:56
 Mercy – 3:41
 Delayed Devotion – 2:57
 I'm Scared -3:08
 Distant Dreamer – 5:05

 Диск 2
 Rain on Your Parade – 3:29
 Fool for You – 3:47
 Stop – 4:10
 Oh Boy – 2:31
 Please Stay – 3:27
 Breaking My Own Heart – 3:58
 Enough Love – 3:19

Музикални албуми от 2008 година
Албуми на Дъфи
Дебютни албуми